Russian Standard (holding)
 Russian Standard (bank)
 Russian Standard (wódka)